

Села:
 Славне — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Славне — Волинська область, Луцький район, (до 2020 року — ліквідований Ківерцівський район)
 Славне — Дніпропетровська область, Межівський район
 Славне — Донецька область, Мар'їнський район
 Славне — Запорізька область, Оріхівський район
 Славне — Кіровоградська область, Кропивницький район (до 2020 року — ліквідований Долинський район)
 Славне — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — ліквідований Горностаївський район)

Селища:
 Славне — Вінницька область, Вінницький район
 Славне — Донецька область, Шахтарський район

Славне () — село, Сахалінська область